Группа A может означать:
 Группа А — класс спортивных автомобилей.
 Группа А — археологическая культура в Нубии.
 Группа армий «А» — группа армий вермахта в 1939—1945 гг.
 Группа А — то же, что вторая группа крови по системе AB0.